

Toponymie 

 En Indonésie, une ville et un kabupaten de la province de Jambi dans l'île de Sumatra.
 Au Japon :
 Une ancienne province.
 La Bungo Kaidō, une route menant vers cette province.

Autres 
 文語, le nom du japonais littéraire.